Рафаэ́ль Ашо́тович Папая́н (, 1942—2010) — армянский политический и государственный деятель.

Биография 
В 1965 — окончил Ереванский педагогический институт русского и иностранных языков им. Брюсова.

В 1965—1969 годы — работал лаборантом, ассистентом кафедры литературы Ереванского государственного университета.

В 1969—1972 годы — аспирант кафедры русской литературы Тартуского государственного университета, где в 1972 году — защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата филологических наук.

В 1972—1980 годы — преподаватель, а позже доцент кафедры литературы ЕГУ.

В 1980—1982 годы — старший научный сотрудник лаборатории арменоведения ЕГУ.

В 1975 году стал одним из инициаторов и организаторов Армянской Хельсинкской группы, занимающейся нарушениями прав человека в Армянской ССР.

В 1982 годы — был осуждён сроком на 4 года с последующей ссылкой на 2 года по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Отбывал наказание в колонии строгого режима для политзаключенных в посёлке Барашево Мордовской АССР. В лагере участвовал во всех голодовках и забастовках, несколько раз был заключён в штрафной изолятор. Ссылку отбывал в городе Миллерево Ростовской области.

В мае 1987 года в рамках горбачёвских реформ был досрочно освобождён из ссылки.

В 1989 году организовал и возглавил работу кафедры арменоведения Ереванской государственной консерватории.

В 1989 году организовал и встал во главе Армянской лиги прав человека, посредством которой в марте 1990 года принимал участие в очередной сессии комиссии ООН по правам человека в Женеве, где выступал с докладом по карабахской проблеме.

В 1990 году — был избран депутатом верховного совета. Председатель постоянной комиссии по правам человека и вопросам национальных меньшиств. Член Конституционной комиссии, а позже член комиссии по помилованию при президенте Армении. Член «АОД».

С 1991 года — член верховного духовного совета Армянской Апостольской церкви.

В 1995 году — вновь избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по науке, культуре, образованию и вопросам молодёжи. Член «АОД».

14 июня 1995 года — награждён медалью Русской православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского «За труды во славу Святой церкви».

С сентября 1997 года — член Конституционного суда Армении.

15 августа 2003 года награждён орденом Армянской Апостольской церкви «Святой Нерсес Шнорали».

Автор стихотворного сборника, художественных переводов, ряда монографий по проблемам теоретического литературоведения, права, богословия.

Ссылки 
 Биография 
 Памяти Рафаэля Папаяна 

Депутаты Национального собрания Армении
Публицисты Армении
Религиозные деятели Армении
Выпускники Ереванского университета языков и социальных наук
Преподаватели Ереванского государственного университета
Литературоведы Армении
Диссиденты Армении
Правозащитники СССР
Репрессированные в СССР